Блатница може да се односи на:

 Блатница (Теслић), насеље у општини Теслић, Република Српска, БиХ
 Блатница (Читлук), насеље у општини Читлук, Федерација БиХ, БиХ
 Блатница (Бугарска), насеље у општини Стрелча, Пазарџичка област, Бугарска
 Блатница (река у БиХ), река у Републици Српској, БиХ, притока реке Биоштица
 Блатница (река у Бугарској), река у Бугарској, притока реке Сазлијка ()

Види још 
Блатница Покупска